Aradei Capital (à l'origine Best Real Estate) est une entreprise marocaine fondée en 1990.

Par le biais de ses filiales, elle dispose de plusieurs centres commerciaux (Almazar Marrakech, Socco Alto Tanger, Borj Fez), de galeries commerciales, et d'une participation dans Akdital

Fondée en 1990, elle est introduite en bourse en .

Ses principaux principaux actionnaires sont le groupe Label Vie/la holding de Zouheir Bennani, le fonds sud-africain Government Employees Pension Fund (GEPF) et Best Financière.

Son siège se trouve à Casablanca.

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Immobilier d'entreprise
 L’Économiste

Entreprise ayant son siège au Maroc